I. osztály 1923/1924 — 21-й розіграш першості Угорщини Переможцем ліги став МТК, для якого це була дев'ята перемога поспіль. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник Уйпешта Йожеф Єсмаш з показником у 15 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склади команд

Склад чемпіона

Призери

Бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1923-24 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1923-24 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1923-24 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1924